Автовокзал:

 Автовокзал — комплекс зданий и сооружений для обслуживания пассажиров городских, пригородных и междугородных автобусов.
 Автовокзал — автовокзал города Орла
 Автовокзал — автовокзал в Санкт-Петербурге.
 Автовокзал — автовокзал в Салавате.
 Автовокзал — автобусный терминал в Турку.
 «Автовокзал» — станция 3 линии Бакинского метрополитена.

См. также 
 Автостанция